1S steht für:
 Chevrolet 1S, ein PKW-Modell
 Sabre (CRS), IATA-Code des Computerreservierungssystems

1s steht für:
 das Atomorbital der ersten Elektronenschale
 one sharp, englische Bezeichnung für „1 Kreuz“ in einer Notenschrift wie bei G-Dur
 one shilling (dt. „1 Schilling“), siehe Schilling #Großbritannien

1 s steht für:
 1 Sekunde

Siehe auch:
 S1

1S